Arctophila is een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae). De soorten van dit geslacht komen voor in arctische en subarctische gebieden.

Soorten 
Van het geslacht zijn de volgende soorten bekend :
 Arctophila brizoides 
 Arctophila chrysantha 
 Arctophila effusa 
 Arctophila fulva 
 Arctophila gracilis 
 Arctophila laestadii 
 Arctophila latiflora 
 Arctophila mucronata 
 Arctophila pendulina 
 Arctophila poecilantha 
 Arctophila remotiflora 
 Arctophila similis 
 Arctophila trichoclada 
 Arctophila trichopoda

Externe links 
 Grassbase - The World Online Grass Flora
 Global Biodiversity Information Facility

Poeae